Bellwood (Alabama)

Bellwood (Illinois)

Bellwood (Nebraska)
Bellwood (Pensilvânia)
Bellwood (Virgínia)

Desambiguações de topônimos